Tamura (district), een district in de Japanse prefectuur Fukushima
 Tamura (stad), een stad in de Japanse prefectuur Fukushima
 Station Tamura, een treinstation in de Japanse prefectuur Shiga
 Tamura (clan), een clan uit Japan